Palazzo Sarcinelli può riferirsi alle seguenti dimore della famiglia Sarcinelli:
Palazzo Sarcinelli, a Conegliano
Palazzo Sarcinelli, a Vittorio Veneto